Призант — еврейская фамилия. Известные носители:

 Призант, Лев Семёнович (1930—1995) — украинский советский художник.
 Призант, Ревекка Ефимовна (начало XX века — 1970-е) — калужский врач.
 Призант, Хаим (1890—1945) — американский актёр еврейского театра на идише, композитор-песенник.
 Призант, Ярослав Александрович (род. 1983) — российский шахматист, международный мастер (2001), тренер по шахматам.

Примечания